Bener Meriah (plaats)
 Bener Meriah (regentschap)